Per Carlberg kan syfta på bland andra:

* Per Carlberg (1846–1914), svensk brukspatron och politiker
 Per Carlberg (1872–1957), svensk militär och försäkringsman